Minnesota United FC – klub piłkarski założony w 2015, od 2017 grający w lidze MLS
 Minnesota United FC – klub piłkarski istniejący w latach 2010–2016, grający w lidze NASL